Heidenstein bezeichnet

Orte:
 Heidenstein (Essing), Ortsteil des Marktes Essing, Landkreis Kelheim, Bayern
 Kámen u Děčína in Tschechien
 Skierbieszów, Polen

Geotope und Findlinge:
 Heidenstein (Lochstein), in Baden-Württemberg
 Felsgruppe Heidenstein, flächenhaftes Naturdenkmal in Triberg im Schwarzwald, Baden-Württemberg
 Heidenstein (Schalenstein), in Eibenstein im Mühlviertel
 Heidenstein (Hattingen), Findling in Nordrhein-Westfalen
 Felsgebilde im Isergebirgsvorland, siehe Pohanské kameny

Heidenstein ist der Name folgender Personen:
 Reinhold Heidenstein (* um 1553; † 1620), deutscher preußischer Diplomat, Jurist und Chronist

Heidenstein bezeichnet ferner:
 Heidenstein (Adelsgeschlecht), Name eines pommerellischen briefadeligen Adelsgeschlechts